Джеймс Кливленд (Джесси) Оуэнс (; 12 сентября 1913, Оквилл, Алабама — 31 марта 1980, Тусон, Аризона) — американский легкоатлет, специализировавшийся на спринтерском беге и прыжках в длину.

На Олимпийских играх 1936 года стал четырёхкратным олимпийским чемпионом, выиграв дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину. Впоследствии это достижение смог повторить только Карл Льюис на Играх 1984 года.

Биография 
Джесси Оуэнс родился в семье Генри Кливленда Оуэнса и Мэри Эммы Фицжеральд и был младшим из 10 детей: семерых братьев и трёх сестёр. Когда ему было 9 лет, из-за расовой сегрегации семья была вынуждена переехать в Кливленд (штат Огайо). Его новый школьный учитель, чтобы вызвать его к доске, прибегал к сокращению «J. C.», но благодаря сильному южному акценту, получалось «Джесси». Прозвище впоследствии перешло в официальное имя.

Подростком перепробовал много профессий: работал поставщиком в бакалейную лавку, грузчиком, открыл мастерскую по ремонту обуви.

Со своей будущей женой Минни Рут Соломон познакомился ещё в средней школе Фармунт, что в Кливленде, когда ему было 15 лет, а ей — 13 лет. Первая их дочь Глория родилась в 1932 году. Оуэнс и Соломон поженились в 1935 году; в браке у них родились ещё две дочери: Марлен (1939) и Беверли (1940). Брак этот продолжался до самой смерти атлета.

Несмотря на триумфальное выступление на Берлинской олимпиаде, после возвращения в Америку Оуэнс вновь столкнулся с финансовыми невзгодами и расовой дискриминацией. Последующие годы сказались сериями неудач. В 23 года был вынужден оставить университет. Чтобы заработать на хлеб и прокормить свою многочисленную семью, Оуэнс без разбора соглашался на самые разнообразные предложения: бег против скаковых лошадей, охотничьих собак и даже кенгуру. Начал несколько коммерческих предприятий, но к началу 1960-х был на грани финансовой катастрофы.

Оставив большой спорт, Оуэнс активно включился в общественную жизнь, занимался социальными вопросами и работал с молодёжью. Хотя в рядах Республиканской партии были политики — противники расового равноправия, он вступил в неё и поддержал на президентских выборах 1936 года Альфа Лэндона против Франклина Рузвельта.
В 1956 году был обвинён и, после расследования ФБР, оправдан по обвинению в связях с коммунистами.

Заслуги Оуэнса на родине были оценены только после Второй мировой войны. В 1951 году вместе со своим грозным соперником по Берлину Меткалфом участвовал в благотворительных соревнованиях в поддержку Детского клуба. Джесси выиграл бег на 100 ярдов (9,8 с) и прыжки в длину (7,65 м). В начале 1950-х годов он стал официальным посланником американского президента на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. Осенью 1955 года Оуэнс побывал в Индии, Пакистане, Сингапуре, куда его приглашали местные организации. Он рассказывал о своих спортивных успехах, делился опытом тренировок, проводил практические занятия.

В 1972 году получил титул почётного доктора наук от Государственного университета штата Огайо. В 1974 году был включён в Зал славы лёгкой атлетики США. В 1976 году президент Джеральд Форд наградил Джесси Оуэнса медалью Свободы, а в 1979 году президент Джимми Картер назвал атлета живой легендой США.

В течение 35 лет выкуривал по пачке сигарет в день. В декабре 1979 года у Оуэнса был диагностирован рак лёгкого в агрессивной форме. Неоперабельную опухоль с января 1980 начали лечить химио- и радиотерапией. Скончался 31 марта 1980 года в Тусоне, штат Аризона. Похоронен на кладбище «Оквудc» в Чикаго.

Спортивная карьера 

25 мая 1935 года он в течение 45 минут установил 6 мировых рекордов:
 бег на 100 ярдов — 9,4 (повторение);
 бег на 220 ярдов — 20,3 — и по ходу в беге на 200 метров;
 бег на 220 ярдов с барьерами — 22,6 — и по ходу на 200 метров с барьерами;
 прыжки в длину — 8,13 м — впервые преодолел рубеж 8 м; рекорд продержался 25 лет и был улучшен в 1960 году Ральфом Бостоном.

Олимпийские игры 1936 

Самым известным мифом этой олимпиады является история о Джесси Оуэнсе, чернокожем американском спортсмене-легкоатлете. Считается, что Джесси Оуэнс несколько омрачил Гитлеру праздник, взяв 4 золотых медали: в забегах на 100 и 200 метров, в прыжках в длину и, совместно со всей американской командой, в эстафете 4×100 м. По легенде, впечатляющее выступление американских чернокожих спортсменов, особенно Оуэнса, настолько разозлило Гитлера, что он отказался пожать руку Оуэнсу после победы последнего на стометровке.

Эта выдуманная история широко распространялась в то время, чтобы показать, что олимпийский дух одержал победу над нацистским расизмом. На самом деле ещё задолго до того, как Оуэнс вышел на дорожку, президент Олимпийского комитета Анри де Байе-Латур попросил Гитлера перестать поздравлять победителей на стадионе, что он постоянно делал, если он не готов обменяться рукопожатием с каждым, кто выиграл соревнования. Опасаясь того, что Оуэнс может оказаться одним из этих победителей, и преисполненный решимости никогда не пожимать руку чернокожему, Гитлер прекратил приглашать спортсменов в свою ложу для публичного поздравления. 

Сам Оуэнс уверял, что Гитлер, которого он называл «человеком достоинства», дружески ему помахал. По свидетельству Оуэнса, оскорбил его отнюдь не фюрер, а собственный президент Франклин Рузвельт, не удостоивший победителя поздравительной телеграммы.

Оуэнс в филателии 
 25 марта 1969 года почта Монголии выпустила серию почтовых марок (№ 520—527 + почтовый блок № 120). На марке № 521 номиналом 10 мунгу изображён Джесси Оуэнс.
 В 1971 году марку с изображением Джесси Оуэнса выпустил эмират Аджман.

Память 
 19 февраля 2016 года был выпущен в прокат художественный фильм «Сила воли» о Джесси Оуэнсе и Играх 1936 года. Роль Оуэнса сыграл Стефан Джеймс.

Примечания

Ссылки 

 
 Obituary, New York Times, April 1, 1980 
 Jesse Owens’s U.S. Olympic Team bio 
 Path of the Olympic Torch to Owens’s birthplace in North Alabama

Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Кавалеры Олимпийского ордена
Награждённые Золотой медалью Конгресса
Прыгуны в длину США
Бегуны на короткие дистанции США
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Умершие от рака лёгкого